Myrtle Avenue, stazione della metropolitana di New York (linea BMT Jamaica)
Myrtle Avenue, stazione fantasma della metropolitana di New York (linea BMT Fourth Avenue)